Het Nederlands kampioenschap dammen 1989 werd door 14 deelnemers van 25 maart tot en met 8 april 1989 (met als rustdagen 26 maart en 2 april) in Leeuwarden gespeeld. 
Winnaar met 17 punten uit 13 partijen werd Jos Stokkel die bij het ingaan van de laatste ronde gelijk stond met Rob Clerc. 
Door in de slotronde van Jeroen Goudt te winnen terwijl Clerc niet verder kwam dan remise tegen Arjan van Leeuwen behaalde Stokkel zijn eerste en enige Nederlandse titel.

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Dammen in 1989
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen